„Дунавски вълни“ може да се отнася за:
 „Дунавски вълни“ - знаменит валс (1880) на румънския композитора Йосиф Иванович
 „Дунавски вълни“ – игрален филм (1959) на румънския режисьор Ливиу Чулей
 „Дунавски вълни“ – музикален албум (1971) на румънската певица Корина Кириак (Corina Chiriac, р. 1949)
 „Дунавски вълни“ (буквално: Дунавска вълна) – немска торта с вишни